Der Nischni-Nowgoroder S-Bahn () ist ein S-Bahn-ähnliches Verkehrsnetz in Nischni Nowgorod. Zusammen mit der Metro bildet es den städtischen Hochgeschwindigkeitsbahnverkehr. Es besteht aus zwei Linien: Sormowskaja und Priokskaja und wurde am 24. Juni 2013 durch die Gorkier Eisenbahn als Ergänzung zur Metro gegründet.

Linien 

Die Linie Sormowskaja hat sieben Bahnhöfe und verbindet den Stadtbezirk Sormowski mit dem Hauptbahnhof. Das macht sie zu einer Alternative zur Metro in Sormowo. Dies ist ein Endbahnhof der Metrohaltestelle Moskowskaja. Für einen kostenlosen Transfer kann man die Bordkarte für 90 Minuten nutzen.

Die Linie Priokskaja besteht aus 12 Durchgangsbahnhöfen und fünf Umsteigestationen, dem Hauptbahnhof Nischni Nowgorod den Stationen Nischni Nowgorod-Sortirowotschny, Petrjajewka, Okskaja und Prospekt Gagarina. Sie durchquert teilweise den Vorort und verbindet die Stadtbezirke Kanawinski, Leninski, Awtosawodski und Priokski. Es gibt unterschiedliche Tarifzonen aufgrund der Tatsache, dass einige Bahnhöfe außerhalb der Stadt liegen.

Zusätzlich zu den beiden Hauptlinien gibt es zwei weitere Richtungen, die nicht im Städtischen Elektrozugsystem enthalten sind: Potschinki–Warja und Doskino–Kustowaja. Die Fahrpreise sind in dem Fall dieselben. Es gibt auch Endbahnhöfe für den Städtischen Elektrozug. Kustowaja befindet sich in der Nähe des Metrobahnhofs Komsomolskaja und ist ein indirekter Umsteigepunkt zwischen ihnen.

|}

|}

|}

Fahrpreise 
Für die Linie Sormowskaja beträgt der Fahrpreis 28 Rubel. Dies gilt auch für alle öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt.

Für der Linie Priokskaja beträgt der Fahrpreis 28 Rubel vom Nischni-Nowgoroder Hauptbahnhof bis zum Bahnhof Petrjajewka und vom Bahnhof Petrjaewka bis zum Bahnhof Prospekt Gagarina.

Siehe auch 
 Metro Nischni Nowgorod
 Straßenbahn Nischni Nowgorod

Weblinks 
 Offizielle Seite

Einzelnachweise 

Gegründet 2013
Schienenverkehr (Nischni Nowgorod)